Всеобщие выборы в Гватемале прошли 11 ноября 1990 года (парламентские и 1-й тур президентских) и 6 января 1991 года (2-й тур президентских). На президентских выборах победу одержал Хорхе Серрано, кандидат . На парламентских выборах победу одержал Национальный центристский союз, получивший 41 из 116 мест Конгресса.

Явка на выборах составила 56,4 % в 1-м туре и 45,2 % во 2-м туре.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook of the world 1978. New York, 1979.

Гватемала
Гватемала
Выборы в Гватемале
1990 год в Гватемале
1991 год в Гватемале
Ноябрь 1990 года
Январь 1991 года